Schälike ist der Name von:

 Fritz Schälike (1899–1963), SED-Funktionär und Leiter des Dietz-Verlags
 Julius Schälike, deutscher Philosoph
 Waltraut Schälike (* 1927), deutsche Historikerin

Siehe auch
 Schälicke